Евгений Евдокимович Мороз () — командир взвода 4-го отдельного танкового батальона 11-й ордена Ленина лёгкой танковой бригады имени комбрига М. П. Яковлева 1-й армейской группы. Подполковник. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 28 июля 1904 года в селе Качкаровка ныне Бериславского района Херсонской области Украины в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. После смерти родителей пас скот у кулаков. Окончил начальную школу. В 1923—26 годах работал в совхозе, молотобойцем в кузнице.

В Красной Армии с 1926 года. По окончании школы младших командиров остался на сверхсрочную военную службу, был командиром бронемашины, старшиной автобронедивизиона. С 1934 года — командир взвода в 1-м механизированном полку и в 5-й танковой бригаде Киевского военного округа.

Участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол с 5 августа по 16 сентября 1939 года.

Командир взвода 4-го отдельного танкового батальона лейтенант Евгений Мороз отличился в ходе генеральной наступательной операции советско-монгольских войск по окружению и уничтожению японской группировки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга лейтенанту Морозу Евгению Евдокимовичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

По окончании боёв служил в Забайкальском военном округе командиром танковой роты, заместителем командира и командиром танкового батальона. В 1943 году окончил ускоренный курс Военной академии моторизации и механизации РККА.

С апреля 1943 года Е. Е. Мороз — на фронтах Великой Отечественной войны. Сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был заместителем командира 154-го танкового полка, командиром 250-го танкового полка 8-й кавалерийской дивизии. 10 сентября 1943 года тяжело ранен и контужен в бою.

После войны, в 1946 году командовал батальоном тяжёлых танков. С 1947 года подполковник Мороз Е. Е. — в запасе, а затем в отставке, инвалид Великой Отечественной войны. Жил в областном центре Калининградской области городе Калининграде, более 20 лет работал обойщиком в автохозяйстве № 1 Калининградского областного автотранспортного управления. Скончался 5 декабря 1970 года.

Награды 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Память 
Герой Советского Союза Е. Е. Мороз занесён в Книгу Почёта предприятия, на котором он долгие годы трудился.

Примечания

Литература 
 
 Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. Том 2. — М., 2008.
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского Союза (1936—1939). — Иркутск: 1983.
 Румянцев Н. М. Герои Халхин-Гола. — М.: Воениздат, 1989.

Ссылки 

Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Танкисты Великой Отечественной войны
Персоналии:Калининград